Gedko – biskup krakowski w latach 1166–1185, współpracownik Kazimierza Sprawiedliwego
 Gedko – biskup płocki w latach 1207–1223
 Gedko – biskup płocki w latach 1294–1296
 Gedko Stilvoyt – zasadźca, pierwszy wójt Krakowa po jego lokacji w 1257